Copetti puede hacer referencia a:

Enzo Copetti (1996-), futbolista argentino.
Luciano Copetti, futbolista argentino.
Matilde Copetti, futbolista italiana.
Rafael Copetti, futbolista brasileño.
Pablo Copetti, piloto argentino de cuatriciclos.